Sojoez 2 (draagraket), tweede versie van de Russische Sojoezraket om ladingen in de ruimte te brengen
 Sojoez 2 (ruimtemissie), een onbemande ruimtemissie van het Russische ruimtevaartuig Sojoez in oktober 1968
 Sojoez TM-2, de tweede Sojoez TM-expeditie naar het Ruimtestation Mir in februari 1987
 Sojoez TMA-2, de tweede Sojoez TMA-expeditie naar het Internationaal ruimtestation ISS in april 2003
 Sojoez TMA-02M, een vlucht naar het Internationaal ruimtestation ISS in juni 2011